Мали́новая у́лица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Малиновая улица — улица во Владивостоке.
 Малиновая улица — улица в Липецке (Матырский).
 Малиновая улица — улица в Санкт-Петербурге.
 В Томске:
 Малиновая улица;
 Малиновый (Малиновский) проезд.

Украина 
 Малиновая улица — улица в Полтаве.